All Eyez on Me – album amerykańskiego rapera Tupaca Shakura
 All Eyez on Me – film o Tupaku, w reżyserii Benny’ego Booma
 All Eyez on Me – album piosenkarki o pseudonimie Monica